Der Compaq Grand Slam Cup 1998 war die 1. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers für Frauen in München. Das Turnier fand vom 29. September bis zum 4. Oktober 1998 statt.

Gewonnen hat das Turnier Venus Williams.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1998
Tennisturnier in München
Olympiahalle München